Moda - algo relativo ao mundo da moda e/ou à moda atual, fashion
Ou ainda:
GNT Fashion
Projeto Fashion

Desambiguação